Zajezdnia TCz-1 (Jekaterynburg)
 Zajezdnia TCz-1 (Nowosybirsk)

Zobacz też